Bevan je příjmení velšského původu (patronymum od jména Ifan), které používají tyto osoby:

 Aneurin Bevan (1897–1960), britský politik
 Bev Bevan (* 1944), britský rocker
 Billy Bevan (1887–1957), australský komik
 Jamie Bevan (* ?), aktivista za užívání velštiny
 Tim Bevan (* 1957), britský filmový producent

Velšská příjmení